Франк Хеллвиг (; род. ) — немецкий ботаник, специализирующийся по семейству астровых, с особым упором на род Neomolina. Является профессором и заместителем декана факультета биологии и фармации в Йенском университете имени Фридриха Шиллера.

Избранная библиография 

Wagenitz G et al.2006 Two new species of Centaurea from Turkey Wildenowia//36
 Peter K. Endress, Else M. Friis, Frank H. Hellwig. 2006. Rosids — Reproductive Structures, Fossil and Extant and Their Bearing on Deep Relationships. Plant Systematics and Evolution. Editor Springer, 169 pp.
 L. Martins, Frank H. Hellwig. 2005. Systematic position of the genera Serratula and Klasea Centaureinae (Cardueae-Asteraceae) inferred from ETS and ITS sequence data and new combination in Klasea. Taxon 54(3): 632—638.
 Pauline Y. Ladiges, Frank Udovicic, Frank H. Hellwig. 2005. Evolution of Southern Hemisphere Myrtaceae: Molecular and Morphological Evidence. Plant Systematics and Evolution 251. Editor Springer, 88 pp.
 Stefan Arndt, Frank H. Hellwig. 2004. Abschlussbericht Friedrich-Schiller-Universität Jena. Editor Univ. Biol.-Pharmazeut. Fak. 12 pp.
 Hermann Manitz, Frank H. Hellwig. 1999. Symposium Biodiversitat und Evolutionsbiologie. Vol. 14. Editor Institut fur Spezielle Botanik der Friedrich Schiller Univ. 237 pp.
 Gerhard Wagenitz, Frank H. Hellwig. 1996. Eine neue und eine verschollene  Centaurea-Art aus der Türkei und eine neue Volutaria-Art(Compositae-Cardueae). 7 pp.
 1996. Untersuchungen zur Phylogenie der Cardueae-Centaureinae (Compositae) unter Verwendung molekularer und morphologisch-anatomischer Merkmale. 133 pp.

Примечания 

Ботаники Германии